Лаусниц може бити:

 Лаусниц (Тирингија), општина у округу Зале-Орла, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Лаусниц (Саксонија), општина у округу Бауцен, у њемачкој покрајини Саксонија.